Nikolay Kruglov (1950-), biathlète soviétique ;
 Nikolay Kruglov (1981-), biathlète russe, fils du précédent.